Anne-Marie Cadieux (1963-) est une comédienne canadienne ;
 Chantal Cadieux (1967-) est une romancière canadienne ;
 David Cadieux (1974-) est un boxeur canadien ;
 Geneviève Cadieux (1955-) est une artiste canadienne ;
 Jan Cadieux (1980-) est un joueur de hockey sur glace cadano-suisse ;
 Jason Cadieux est un acteur et auteur dramatique canadien ;
 Léo Cadieux (1908-2005) est un éditeur, journaliste et homme politique fédéral québécois ;
 Marcel Cadieux (1915-1981) est un ambassadeur canadien ;
 Marie Cadieux est une réalisatrice et scénariste canadienne ;
 Paul Cadieux, producteur québécois de télévision ;
 Pauline Cadieux (1907-1996), est une écrivaine québécoise ;
 Paul-André Cadieux (1947-) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canado-suisse ;
 Pierre H. Cadieux (1948-) est un avocat et ancien député et ministre au niveau fédéral québécois ;
 Sophie Cadieux (1977-) est une actrice canadienne.

Toponymie
 L'Île-Cadieux est une ville au Québec - Canada.

Art
 C't'à ton tour, Laura Cadieux est un film québécois ;
 Laura Cadieux... la suite est un film québécois ;
 Le Petit Monde de Laura Cadieux est une série télévisée québécoise ;
 Le prix Pauline-Cadieux est un prix littéraire québécois.

Homonymie de patronyme